Calmanesia är ett släkte av kräftdjur. Calmanesia ingår i familjen Armadillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Calmanesia